Тяженка — посёлок в Волоколамском районе Московской области
 Тяженка — река в Московской области, приток Исконы